Báthory Orsolya (1969) rendező, szinkronrendező, szinkronszínész
Báthory Orsolya (1976) magyar irodalomtörténész, történész, klasszika-filológus